Termin  ima više značenja.

 Karboksibiotinska dekarboksilaza, enzim
 Medb (mitologija)